Mijn geheim (televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma tussen 1987 en 1988 van de TROS 
Mijn Geheim (tijdschrift), Nederlandstalig tijdschrift